Майкл де Санта (Michael De Santa) — один из трёх протагонистов Grand Theft Auto V. До событий игры грабитель на пенсии, завершивший свою карьеру на Среднем Западе в штате Северный Янктон. На момент событий в Grand Theft Auto V Майклу 48 лет, у него есть жена Аманда и два совершеннолетних ребёнка: Трейси и Джимми. Вынужден был сменить фамилию и переехать в Лос-Сантос из-за криминальной деятельности.

Биография

Пролог 
Майкл Таунли родился в 1965 году. В подростковом возрасте был в школьной команде по футболу, но вынужден был бросить большой спорт из-за травм. Уже в 1988 году совершает своё первое преступление и выносит 10 тысяч долларов. Позже знакомится с Тревором Филипсом, вторым протагонистом GTA V, бывшим военным лётчиком ВВС, оказавшимся в отставке из-за проблем с психическим здоровьем. Убеждает его в том, чтобы он тоже начал грабить. С тех пор они — команда. Через некоторое время Майкл знакомится с будущей женой Амандой в стриптиз клубе, где она и работала. Позже у них рождаются Джеймс и Трейси. В 2004 году Майкл разыскивает агента FIB (ФРБ) Дейва Нортона и заключает с ним сделку — первый выходит из «игры», меняет фамилию со всеми членами своей семьи и переезжает в Лос Сантоc, Нортон же благодаря подстроенному захвату Майкла Таунли, Тревора Филипса и Бреда Снайдера становится известным. В ходе ограбления всё идёт немного не по плану, погибает не Тревор, как изначально задумывалось, а Бред, однако это не мешает Нортону якобы подстрелить Майкла и выдать ему себя за мертвеца.

Жизнь в Лос-Сантосе 
Майклу 48 лет, он живёт в шикарном особняке в Рокфорд-Хиллз и отправляет каждый месяц кругленькую сумму агенту ФРБ Дейву Нортону, который обеспечивает его прикрытие по программе защиты свидетелей, однако у него проблемы в семье. Аманда тратит все его деньги в бутиках и изменяет мужу, Джеймс всё время играет в приставку, а Трейси хочет прославиться всеми возможными способами. По совету жены Майкл ходит к семейному психотерапевту Исайе Фридлендеру, который, по его мнению, ему совсем не помогает. Фридлендер же, убеждает его в обратном.

Основной сюжет 
Майкл знакомится с третьим протагонистом GTA V Франклином Клинтоном, когда последний вломился в его дом, чтобы конфисковать жёлтый внедорожник его сына Джимми, который тот купил у работодателя Франклина Симона Етаряна, мошенника-автодилера. После разгрома офиса Етаряна, Клинтон теряет работу и обращается к Майклу за помощью. Через некоторое время Майкл ловит на измене в своём доме Аманду с тренером по теннису. Тренер по теннису, уходя от погони, прячется в одном из домов в районе Вайнвуда и с помощью Франклина по ошибке разрушают дом, полагая, что он тренера, а на самом деле Мартина Мадрасо, главаря мексиканской банды, и теперь у них висит долг в 2 с половиной миллионов долларов. Майкл де Санта решает снова встать на путь ограблений. После удачного ограбления ювелирного магазина «Vangelico» Майкл засветился в новостях со своей коронной фразой и через некоторое время его находит Тревор Филипс. Через некоторое время Майкл начинает работать на ФРБ, а так же участвует в махинациях Тревора, помогая украсть секретное правительственное оружие. Позже к Майклу обращается Мадрасо, но он отказывается платить за работу и Тревор ворует жену Мартина и откусывает ухо Мадрасо. Де Санта и Филипс вместе с женой Мартина Мадрасо вынуждены перебраться в Сэнди — Шорс, скрываясь от бандитов Мадрасо. Протагонисты совершают налёт на банк в Палето Бей, а позже совершают налёт на лабораторию ЦУР Humane Labs, выкрав у них нейротоксин. После этого Тревор и Майкл воруют у Мерриуэзер ацтекский артефакт и передают его вместе с женой Мартину Мадрасо в знак примирения. Майкл, Тревор и Франклин планируют налёт на федеральное хранилище. Но Тревор узнаёт о предательстве Майкла и летит в Северный Янктон. За ним же летит Майкл, но попадает в плен к китайским бандитам, которым поломал все связи Тревор, убив всех, с кем у него были контракты (в частности, с братьями О’Нил). Вскоре Майкла спасает Франклин с помощью Лестера, и протагонисты заключают временное перемирие для самого большого ограбления в их жизни. Совершается налёт на федеральное хранилище, но конфликт между Майклом и Тревором все ещё не улажен.

Финал

Убить Тревора 
Франклин вместе с Майклом преследуют Тревора и в конце убивают. После смерти Тревора, Майкл и Франклин остались друзьями. Доля денег Тревора от ограбления Большего Дела переводится к ним.

Убить Майкла 
Франклин преследует Майкла, затем они забираются на вышку. Франклин перебрасывает Майкла через ограждение, но при этом будет держать его за руку. У игрока есть выбор: отпустить руку (Майкл падает и разбивается) или затащить его к себе. Даже если игрок выбирает 2-ой вариант, Майкл ударит Франклина и всё равно упадет вниз. После смерти Майкла, Тревор не хочет видеть и разговаривать с Франклином, а семья Майкла (особенно Аманда, так как она догадалась кто его убил) не хотят видеть Франклина. Доля денег Майкла от ограбления Большего Дела переведётся к его семье.

Спасти обоих 
При выборе этого варианта все протагонисты должны убить своих врагов, но при этом меняются целями — Майкл убивает врага Франклина — Стретча, Тревор убивает Стива Хейнса, агента ФРБ — врага Майкла, Франклин убивает старшего Чена — главаря триад и врага Тревора. Начинается с того, что Лестер сообщает миллиардеру Дэвину Уэстону и агентам ФРБ, что золото украденное из федерального хранилища находится на заводе и герои отправляются туда. Там же они выдерживают штурм полицейских. Позже Майкл убивает Стретча, Тревор — Стива Хейнса, а Франклин — Вэя Чена. Затем Тревор похищает Дэвина Уэстона, и все трое сталкивают в реку автомобиль Дэвина, в багажнике которого он находился, высказав ему все свои претензии. После всего этого Франклин, Майкл и Тревор остались друзьями. Доля денег (200.000.000 $) от ограбления Большего Дела переводится ко всем троим ($6 — 35 млн. в зависимости от выбора команды).

Личность 
Вот как характеризовал Майкла де Санта один из разработчиков GTA V:
«Для меня Майкл — это… Кто он? Я знаю, кто он, я просто пытаюсь… Он личность, которая пытается игнорировать свои большие жизненные ошибки. Человек, который пытается забыть о некоторых практичных, но в то же время эгоистичных решениях, которые он принимал. Он человек, который одержим образами, тот, который не знает, что ему делать дальше, когда мир эти образы отвергает. Он просто замкнулся в своей голове. Это был первый персонаж, над которым мы начали работать. Мы задумались, как бы выглядел обычный герой GTA, который отошёл от своих дел? Потом мы начали думать, что могло заставить его отойти от этих дел? Он человек с большим эго, кучей плюсов и кучей минусов».

Внешность 
Майкл де Санта — аккуратный мужчина привлекательной внешности.

Несмотря на свои 48, он тщательно следит за собой. При этом долгая безбедная жизнь всё-таки дала о себе знать — у него есть немного лишнего веса, он продолжает заниматься спортом и может похвастаться неплохой физической формой в целом, хоть другой протагонист игры, Тревор Филипс и упрекает его постоянно за его жировые отложения и морщины.

См. также 
 Нико Беллик
 Карл Джонсон
 Grand Theft Auto
 Grand Theft Auto V
 Тревор Филипс
 Франклин Клинтон
 Grand Theft Auto IV

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт

Персонажи Grand Theft Auto V
Вымышленные убийцы
Вымышленные наёмные убийцы
Вымышленные гангстеры